Cratere Halley – cratere lunare
 Cratere Halley – cratere su Marte